Иван III — великий князь Московский.
 Колокольня Ивана Великого.
 Иван Великий — советский фильм 1987 года.